El nombre de Iglesia de San Luis de los Franceses o Iglesia de San Luis rey es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a San Luis de los Franceses.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en España 
 Iglesia de San Luis de los Franceses, iglesia en la ciudad de Madrid;
 Iglesia de San Luis de los Franceses, iglesia en la ciudad de Sevilla;

en Estados Unidos 
 Iglesia de San Luis de los Franceses, iglesia en la ciudad de Washington D.C.;

en Italia 
 Iglesia de San Luis de los Franceses, iglesia en la ciudad de Roma;

en Portugal 
 Iglesia de San Luis de los Franceses, iglesia en la ciudad de Lisboa;

en Rusia 
 Iglesia de San Luis de los Franceses, iglesia en la ciudad de Moscú;

en Turquía 
 Iglesia de San Luis de los Franceses, iglesia en la ciudad de Estambul;